Henry Brand peut se référer à :

 Henry Brand (1814-1892),  vicomte Hampden, speaker de la Chambre de Communes ;
 Henry Brand (1841-1906),  vicomte Hampden, vingtième gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud. Fils du précédent.